

Patronyme 

 Burton Gillett (1891-1971), réalisateur et scénariste américain ;
 Emma Gillett (1852-1927), féministe américaine ;
 
 Amy Gillett (1976-2005), rameuse d'aviron et cycliste australienne ;
 Simon Gillett (1985-), footballeur anglais.

Toponyme 

 Gillett, ville américaine de l’Arkansas ;
 Gillett, ville américaine du Wisconsin ;
 Gillett, ville américaine du Texas ;
 Gillett Grove, ville américaine de l’Iowa.